Това е списък с продукциите, продуцирани от Дриймуъркс Анимейшън, подразпределение на Ен Би Си Юнивърсъл, който съдържа анимационни пълнометражни филми, късометражни филми, специални филми и телевизионни сериали.

Пълнометражни филми

Предстоящи

Директно на видео/Стрийминг

Източници 

Списъци с филмите по киностудио
Филми на „Дриймуъркс Анимейшън“